FLD steht für:
 Fisher's linear discriminant, siehe Diskriminanzfunktion #Fisher’sche Diskriminanzfunktion
 Fazio-Londe disease, siehe Fazio-Londe-Syndrom
 Fond du Lac County Airport (IATA-Code), Flughafen von Fond du Lac, Fond du Lac County, Wisconsin

Abkürzung